Maranzana steht für:
 Maranzana (Piemont), eine Gemeinde in Italien

Maranzana ist der Familienname folgender Personen:
 Marino Maranzana (* 1950), italienischer Dokumentarfilmer
 Mario Maranzana (1930–2012), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher